Доња Роса има више значења:

 Доња Роса (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Доња Роса, Ел Чикоте (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику